Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2009 war die 18. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 4. bis 13. Juni 2009 in Duffel in Belgien statt. 
Europameister wurde der Ire David Hogan durch einen 7:4-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Mario Fernandez. Hogan erhielt damit einen Startplatz für die Main-Tour-Saison 2009/10.

Modus 
Die 70 teilnehmenden Spieler wurden in zehn Gruppen mit jeweils sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Einzelnachweise 

2009
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in der Provinz Antwerpen
Duffel
Billardturnier in Belgien